Kelly Jones peut désigner :

 Kelly Jones (né en 1964), joueur de tennis professionnel américain ;
 Kelly Jones (né en 1974), musicien gallois, chanteur, compositeur et guitariste, avec le groupe Stereophonics et en solo.

Voir aussi 
 Kelley Jones (1962-), dessinateur américain de comics